Banksinoma är ett släkte av kvalster. Banksinoma ingår i familjen Thyrisomidae. 

Banksinoma är enda släktet i familjen Thyrisomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Banksinoma